Власина се може односити на:

 Власина, река у југоисточној Србији, десна притока Јужне Мораве.
 Власина (висораван), висораван на југоистоку Србије, близу границе са Бугарском.
 Власина (новине), информативни билтен општине Власотинце.
 ФК Власина, фудбалски клуб у Власотинцу.
 Власина Рид, насеље у општини Сурдулица.
 Власина Стојковићева, насеље у општини Сурдулица.
 Власина Округлица насеље у општини Сурдулица.
 Власинско језеро, акумулационо језеро на југоистоку Србије у општини Сурдулица.
 Власинско блато, некадашња тресава на месту данашњег Власинског језера.
 Предео изузетних одлика Власина, Србија